Der Rajon Perejaslaw-Chmelnyzkyj (ukrainisch /; russisch /) war eine Verwaltungseinheit innerhalb der Oblast Kiew im Zentrum der Ukraine. Zentrum und Teil des Rajons war die Stadt Perejaslaw.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Boryspil.

Geographie 
Der Rajon Perejaslaw-Chmelnyzkyj lag im Osten der Oblast Kiew. Er grenzte im Norden an den Rajon Baryschiwka, im Nordosten an den Rajon Jahotyn, im Süden an den Rajon Solotonoscha und den Rajon Kaniw (beide Oblast Tscherkassy), im Westen an den Rajon Myroniwka und den Rajon Boryspil.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon administrativ in 27 Landratsgemeinden und eine Landgemeinde unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Dörfer

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine (X. Oblast Kiew (Київська область))
 Oblast Kiew#Rajone der Oblast Kiew mit deren Verwaltungszentren

Weblinks

Einzelnachweise 

PerejaslawChmelnyzkyj
Rajon Boryspil
Aufgelöst 2020